Antenor – postać z mitologii greckiej
 Antenor z Aten – rzeźbiarz działający w starożytnej Grecji
 Antenor – jeden z bohaterów Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego